Неро́н Кла́вдий Друз Герма́ник () — имя следующих персон:
 Германик (15 до н. э. — 19) — римский военачальник и государственный деятель, консул.
 Друз Старший (38 до н. э. — 9 до н. э.) — римский военачальник, брат императора Тиберия Клавдия.